Daniel Bernard peut désigner :
 Daniel Bernard (1842-1883), écrivain français ;
 Daniel Bernard (né en 1946), homme d'affaires français ;
 Daniel Bernard (né en 1948), écrivain français ;
 Daniel Bernard (1949-2020), footballeur professionnel français ;
 Daniel Bernard (né en 1959), député libéral de Rouyn-Noranda—Témiscamingue à l'Assemblée nationale du Québec ;
 Daniel Bernard (né en 1971), journaliste français.